Kombinacja kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary została rozegrana w dniach 20-21 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Anita Wachter, srebro wywalczyła Brigitte Oertli ze Szwajcarii, a brąz zdobyła jej rodaczka - Maria Walliser.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988